Mihai Ion  este un fotbalist român care a evoluat ultima dată pentru Club Atletic Oradea.

În sezonul 2020-2021 a fost golgheterul echipei Progresul Spartac.

În sezonul 2016-2017 a debutat la seniori , evoluând pentru Academica Clinceni. Pentru Academica Clinceni a evoluat în 23 de partide si a reusit să înscrie de 6 ori .

Data nașterii: 02.01.1998 , Brașov 

Înălțime: 185 cm

Greutate: 79 kg